Segodo ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Segodo (* 1981), beninischer Tennisspieler
 Arnaud Segodo (* 1984), beninischer Tennisspieler
 Jean Segodo (* 1988), beninischer Tennisspieler
 Paul Segodo (* 1981), beninischer Tennisspieler
 Théophile Segodo (* 1988), beninischer Tennisspieler